Сяньфе́н () або Ґубці́ елґієнгґе́ (маньчж.: Gubci elgiyengge)  — девіз правління в 1850—1861 роках імператора Їчжу династії Цін. Значення — «Всесвітнє процвітання».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін